Beethoven – cratere situato sulla superficie di Mercurio
 Beethoven – film del 1992
 Beethoven – saga di otto film commedia per la famiglia
 Beethoven – serie animata tratta dall'omonima serie cinematografica
 1815 Beethoven – asteroide intitolato a Ludwig van Beethoven
 Beethoven (I Love to Listen To) - singolo degli Eurythmics del 1987 
 Ludwig van Beethoven – celeberrimo compositore tedesco
 Johann van Beethoven – padre di Ludwig